Vif es un término que refiere a:

 Vif, comuna francesa.
 En virología, vif es uno de los genes del VIH.
 Acrónimo de violencia intrafamiliar.